Gora Kechal-Dag är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Kechal-Dag är  meter över havet.

Terrängen runt Gora Kechal-Dag är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Gora Kechal-Dag. Närmaste större samhälle är Goris,  kilometer sydost om Gora Kechal-Dag. 

Trakten runt Gora Kechal-Dag består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Kechal-Dag är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre